Дуброво — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположено в 10 км к западу от Пскова и в 5 км к северо-западу от Неёлово.

Южная часть населённого пункта — бывшая деревня Поддубье — слита с д. Дуброво 29 августа 1961 года.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района